Параметрика — студия звукозаписи, расположенная в центре Москвы. В прошлом была известна также под названиями «студия МГСУ», студия «Наше Время», «Студия Большакова».

Стала популярна после работ над альбомами таких групп, как «Сплин», «Би-2», «Земфира», «Танцы Минус».

События 
В 2007 году студия переехала в новое здание в районе Таганской площади. Акустический дизайн был разработан Филипом Ньюэллом и Александром Кравченко.

Список некоторых работ, записанных в студии 
 2004: Реверсивная хроника событий — Сплин
 2004: Иnомарки — Би-2
 2005: Вендетта — Земфира
 2005: Братья Грим — Братья Грим
 2006: Moloko — Би-2
 2007: Раздвоение личности — Сплин
 2009: Бой до дыр — Тараканы!
 2009: Лунапарк — Би-2
 2009: Дикие травы — Мельница
 2010: О чем говорят мужчины (саундтрек) — Би-2
 2011: Spirit — Би-2
 2011: Кундалини — Банд’Эрос
 2011: Юла — Аукцыон
 2014: Прайд — Операция Пластилин
 2010: Гуси–Лебеди — Вежливый отказ
 2017: Горизонт событий — Би-2

Примечания

Ссылки 
 информация на сайте Academic.ru
 Сайт студии «Параметрика»

Студии звукозаписи